Gulbrandsen (prezime), norveško prezime, sin Gulbranda
 Gulbrandsen (jezero), jezero na otoku Južnoj Georgiji